Niemcy:
 Hördt – dzielnica Vilshofen an der Donau
 Hördt – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Germersheim

Zobacz też:
 Hoerdt